Schnauzer (varietà), Schnauzer di taglia media
 Riesenschnauzer, conosciuto anche come Schnauzer Gigante
 Zwergschnauzer, conosciuto anche come Schnauzer nano